El nombre José Morales puede referirse a:

 José Leonardo Morales (1978-), futbolista venezolano;
 José Luis Morales Nogales (1987-), futbolista español;
 José María Morales (1818–1894), militar argentino;
 José María Morales (19??-), productor de cine español.
 José Morales (1901-????), atleta mexicano;
 José Morales (1983-), beisbolista (cácher) portorriqueño;
 José Morales (1909-1944), futbolista peruano;
 José Morales Berriguete (1915-), jugador de fútbol profesional español;
 José Morales Hernández (1944-), beisbolista;
 José Morales Marín (1934-2022), sacerdote católico y profesor universitario español;
 José Morales Moreno (1851-1937), médico y político español;
 José Morales Opazo (1974-), abogado y fiscal chileno.
 José Morales Robles (1881-1938), político español.